Kalenik – wieś w Bułgarii, w obwodzie Łowecz
 Kalenik – wieś w Bułgarii, w obwodzie Widyń